Brent Gretzky (né le  à Brantford, Ontario au Canada) est un ancien joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Les attentes étaient grandes pour ce joueur au niveau junior. Il ne put suivre les traces de son illustre frère, Wayne Gretzky. Par contre, ses performances furent assez concluantes pour que le Lightning de Tampa Bay en firent leur choix de troisième ronde lors du repêchage de 1992. Il débuta alors sa carrière professionnelle lors de la saison 1992-93 avec les Knights d'Atlanta dans la Ligue internationale de hockey. Il y gagna la Coupe Turner au terme de la saison 1993-94. Il ne joua que 13 parties avec le Lightning. Ce seront ses seules au niveau de la Ligue nationale de hockey.

Il continua à jouer dans les ligues mineures jusqu'en 2006 où il décida d'accrocher ses patins.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1987-1988 ||Classics de Brantford ||OMHA ||40 ||49 ||70 ||119 || || || || || || 
|- 
|1987-1988 ||Classics de Brantford ||AHO-B ||14 ||4 ||11 ||15 ||2 || || || || ||
|-
|1988-1989 ||Classics de Brantford ||AHO-B ||40 ||29 ||47 ||76 ||57 || || || || ||
|- 
|1989-1990 ||Bulls de Belleville ||LHO ||66 ||15 ||32 ||47 ||30 ||11 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1990-1991 ||Bulls de Belleville ||LHO ||66 ||26 ||52 ||82 ||25 ||6 ||3 ||3 ||6 ||2
|- 
|1991-1992 ||Bulls de Belleville ||LHO ||62 ||43 ||78 ||121 ||37 || || || || ||
|-
|1992-1993 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||77 ||20 ||34 ||54 ||84 ||9 ||3 ||2 ||5 ||8
|- 
|1993-1994 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||54 ||17 ||23 ||40 ||30 ||14 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1993-1994 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||10 ||1 ||2 ||3 ||2 || || || || ||
|- 
|1994-1995 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||67 ||19 ||32 ||51 ||42 ||5 ||4 ||1 ||5 ||4
|-
|1994-1995 ||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || || || || ||
|- 
|1995-1996 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||68 ||13 ||28 ||41 ||40 ||4 ||0 ||6 ||6 ||0
|-
|1996-1997 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||22 ||9 ||15 ||24 ||4 ||12 ||5 ||8 ||13 ||4
|- 
|1997-1998 ||Thunder de Las Vegas ||LIH ||40 ||5 ||12 ||17 ||8 || || || || || 
|-
|1997-1998 ||Rafales de Québec ||LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|- 
|1998-1999 ||Graz 99ers ||Alpenliga ||19 ||8 ||27 ||35 ||28 || || || || || 
|-
|1998-1999 ||Graz 99ers ||ÖEL ||18 ||11 ||16 ||27 ||8 ||3 ||2 ||3 ||5 ||0
|- 
|1998-1999 ||Smoke de Asheville ||UHL ||32 ||28 ||42 ||70 ||29 || || || || ||
|-
|1998-1999 ||Bears de Hershey ||LAH ||6 ||2 ||2 ||4 ||2 || || || || ||
|- 
|1998-1999 ||Wolves de Chicago ||LIH ||39 ||9 ||19 ||28 ||15 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1999-2000 ||Smoke de Asheville ||UHL ||74 ||36 ||92 ||128 ||68 ||2 ||1 ||2 ||3 ||0
|- 
|1999-2000 ||Wolves de Chicago ||LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
|2000-2001 ||Border Cats de Port Huron ||UHL ||9 ||0 ||8 ||8 ||18 || || || || || 
|- 
|2000-2001 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||61 ||16 ||58 ||74 ||22 ||7 ||5 ||3 ||8 ||2
|-
|2001-2002 ||Komets de Fort Wayne ||UHL ||73 ||21 ||55 ||76 ||35 || || || || ||
|- 
|2002-2003 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||45 ||31 ||29 ||60 ||12 ||3 ||3 ||0 ||3 ||2
|-
|2003-2004 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||61 ||43 ||38 ||81 ||10 ||9 ||4 ||13 ||17 ||26
|- 
|2004-2005 ||Trashers de Danbury ||UHL ||37 ||13 ||25 ||38 ||8 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Mechanics de Motor City ||UHL ||66 ||15 ||65 ||80 ||12 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0

|13 ||1 ||3 ||4 ||2 || || || || ||

Équipes d'étoiles et Trophées 
 2000 : nommé dans la  d'étoiles de la United Hockey League.
 2000 : joueur ayant le plus de points au terme de la saison régulière dans la UHL.
 2001 : nommé le joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif dans la UHL.

Transactions en carrière 
  : signe un contrat comme agent-libre avec les Maple Leafs de Toronto.

Parenté dans le sport 
 Frère des anciens joueurs Keith et Wayne Gretzky.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1972
Naissance à Brantford
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Rafales de Québec
Joueur du Smoke de Asheville
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Border Cats de Port Huron
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Beacons de Port Huron
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Mechanics de Motor City
Joueur des Bulls de Belleville
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace